Woodsboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woodsboro (Maryland)
Woodsboro (Texas)